Leptophyes är ett släkte av insekter som beskrevs av Franz Xaver Fieber 1853. Leptophyes ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vårtbitare
Leptophyes